Diabolus in Musica (lat. „Teufel in der Musik“) ist:

 Eine veraltete Bezeichnung für den Tritonus
 Ein Album der Thrash-Metal-Band Slayer, siehe Diabolus in Musica (Album)
 Ein Album des Violinisten Salvatore Accardo
 Eine spanische Symphonic-Metal-Band, siehe Diabulus in Musica.